Onderdistrict in Indonesië
 Sooko (onderdistrict van Mojokerto), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Sooko (onderdistrict van Ponorogo), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sooko (plaats in Mojokerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Sooko (plaats in Ponorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java